Jaap Schouten (onderwijskundige), emiritus hoogleraar onderwijskunde, bedenker van Leefstijl
 Jaap Schouten (roeier), rechtenstudent en lichtgewicht roeier van Njord uit Leiden
 Jaap Schouten (chemicus), hoogleraar in Chemische Reactor Technologie en Simon Stevin Meester 2006